Bringmann peut faire référence à :

Patronymes  
 Karl Bringmann (né en 1986), informaticien théoricien allemand.
 Kathrin Bringmann (1977-), une mathématicienne allemande.
 Steffen Bringmann (1964-), un athlète est-allemand.